Ákos Berta (né le  à Budapest) est un joueur professionnel de hockey sur glace hongrois.

Biographie

Carrière en club
Il commence sa carrière en 2005 en senior avec le Dunaújvárosi Acél Bikák pensionnaire de la Borsodi Liga. En 2007, il intègre l'effectif du Újpesti TE.

Carrière internationale
Il représente la Hongrie au niveau international.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2005-2006 ||Dunaújvárosi Acél Bikák ||Borsodi Liga|| || || || || || || || || || 
|-
|2005-2006 ||Dunaújvárosi Acél Bikák ||Interliga|| 19|| 0|| 5|| 5|| 10|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2006-2007 ||Dunaújvárosi Acél Bikák ||Borsodi Liga ||36||7||10||17|| || || || || ||
|-
| 2007-2008 || Újpesti TE ||Borsodi Liga|| 30|| 11|| 10|| 21|| 88|| 2|| 0|| 0|| 0|| 4 
|-
| 2008-2009 || Újpesti TE || MOL Liga || 38|| 20|| 25|| 45|| 112|| 17|| 4|| 6|| 10|| 10
|-
|2009-2010 || Budapest Stars || OB I. Bajnokság || || || || || || 22|| 5|| 13|| 18|| 42
|-
| 2010-2011 || Budapest Stars || MOL Liga || 29|| 16|| 12|| 28|| 32|| || || || || 
|-
|2010-2011 || Budapest Stars || OB I. Bajnokság || 13|| 5|| 5|| 10|| 16|| || || || || 
|-
| 2011-2012 || Ferencváros TC || MOL Liga || 32|| 5|| 15|| 20|| 41|| 2|| 0|| 2|| 2|| 4
|-
|2011-2012 || Ferencváros TC || OB I. Bajnokság || -|| -|| -|| -|| -|| 4|| 1|| 1|| 2|| 37
|-
| 2012-2013 || Ferencváros TC || MOL Liga || 37|| 6|| 15|| 21|| 44|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Ferencváros TC || MOL Liga || 35|| 7|| 25|| 32|| 71|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Debreceni HK || MOL Liga || 42|| 14|| 32|| 46|| 40|| 2|| 0|| 2|| 2|| 0
|-
| 2015-2016 || Debreceni HK || MOL Liga || 43 || 22 || 18 || 40 || 53 || 7 || 2 || 3 || 5 || 
|-
| 2016-2017 || Debreceni HK || MOL Liga || 36 || 12 || 17 || 29 || 30 || 10 || 3 || 0 || 3 || 8
|-
| 2017-2018 || DVTK Jegesmedvék || Erste Liga || 28 || 2 || 2 ||4 || || 6|| 1||0 ||1 || 
|-
| 2018-2019 || Debreceni EAC || Erste Liga || 59|| 8|| 13|| 21|| 30|| 11|| 1|| 4|| 5|| 
|-
| 2019-2020 || Debreceni EAC || Erste Liga || 33 || 10 || 6 || 16 || 31 || 5 || 1 ||  1 || 2 || 0
|-
| 2020-2021 || Debreceni EAC || Erste Liga || 33 || 1 || 4 || 5 ||  || 11 || 4 || 5 || 9 || 
|-
| 2021-2022 || Debreceni EAC || Erste Liga || 33 || 9 || 6 || 15 || 22 || 14 || 9 || 7 || 16 ||

Au niveau international 

|2004 || Hongrie U18|| CM U18 D2|| 5|| 2|| 1|| 3|| 2
|-
| 2005 || Hongrie U18|| CM U18 D2|| 5|| 3|| 5|| 8|| 12
|-
| 2006 || Hongrie U20|| CM U20 || 5|| 1|| 0|| 1|| 2
|-
| 2007 || Hongrie U20|| CM U20 D2 || 5|| 1|| 6|| 7|| 18

Références

Naissance en décembre 1987
Joueur international hongrois de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Naissance à Budapest